AAR eller Aar har flere betydninger:

 IATA-lufthavnskode for Aarhus Airport i Tirstrup i Danmark
 Aare, en flod i Schweiz, der er en af Rhinens bifloder
 Aar (Lahn), en biflod for Lahnfloden i Tyskland, der løber ned fra Taunusbjergene
 Aar (Dill), en biflod for Dillfloden i Tyskland, der også ligger i Lahnflodens opland
 Aar (Twiste), en biflod for Twistefloden i Tyskland, i Wesers opland
 Aar (by), en landsby i Rajasthan, Indien
 After-action review, en struktureret evalueringsproces anvendt af det amerikanske militær
 After action report, en retrospektiv analyse
 "Air-to-air refueling", på dansk lufttankning, processen hvor man overfører flybrændstof fra et militærfly til et andet under flyvning
 All American Racers, et tidligere Formel 1- og CART-hold
 Allens (virksomhed), en advokatvirksomhed tidligere kendt som Allens Arthur Robinson
 American Academy in Rome, forsknings of kunstinstitution i Rom
 American Academy of Religion, en sammenslutning af akademikere som forsker og underviser i emner relateret til religion
 Association for Automated Reasoning, en non-profitm, der ønsker at fremme feltet automatiseret ræsonnement
 Association of American Railroads, en industrihandelsgruppe, der repræsenterer Nordamerikas jernbaner
 AAR Corporation, en amerikansk luftfartsingeniørvirksomhed
 AAR-kobling, jernbanekoblingsspecifikation for Association of American Railroads
 AAR-hjularrangement, Association of American Railroads' system for beskrivelse af lokomotivers hjularrangement
 All-American Road, en designation for nogle nationale sceniske biveje i USA
 Ann Arbor Railroad (flertydig)
 ICAO-lufthavnskode for Asiana Airlines i Sydkorea
 Aar (Star Wars), fiktiv planet i Star Wars-universet
 Aar, en fiktiv planet for stjernen Deneb i "Captain Future"-historierne
 The All-American Rejects, et amerikansk rockband
 Air America Radio, et amerikansk radionetværk
 Average accounting return, en investeringsregel for kapitalbudgettering
 Adamsæblereduktion, et kirurgisk indgreb
 Afar (ISO 639-sprogidentifikationskode)
 African American Review, en journal
 "Amino acid response", på dansk aminosyrerespons, den biokemiske respons fra et pattedyrs celle, der mangler aminosyrer
 Alkaliaggregattsreaktion, en kemisk reaktion der fører til udvidelse i beton